Кубок Латвії з футболу 2017 — 76-й розіграш кубкового футбольного турніру в Латвії. Титул вперше здобула Лієпая.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|28 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|31 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|2 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|3 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|4 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|5 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|11 червня 2017

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|10 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|11 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|18 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|19 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|20 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|22 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|25 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|26 червня 2017

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|1 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|2 липня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|7 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|8 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|9 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|10 липня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|16 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|17 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|13 вересня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|20 вересня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Латвії на soccerway 

2017
Латвія